Подклетное — топоним:

 Подклетное — микрорайон в Советском районе Воронежа, ранее — село.
 Подклетное — деревня в Новоусманском районе Воронежской области.
 Подклетное — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Подклетное — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги на линии Касторная-Отрожка, в микрорайоне Придонской Советского района Воронежа.

См. также 
 Новоподклетное
 Клетное